Жуан Гомес Жуниор (, ) — бразильский пловец, призёр чемпионата мира 2017 и 2019 годов и призёр летней Универсиады 2011 года. Участник летних Олимпийских игр 2016 года.

Карьера 
В Шэньчжэне на летней Универсиаде 2011 года он сумел завоевать две медали на дистанциях 50 и 100 метров брассом. На своей излюбленной 50-метровке он стал серебряным призёром.
 
В 2014 году из-за положительного результата допинг-теста был дисквалифицирован на шесть месяцев.

Принимал участие в летней Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. На 100 метрах брассом попал в финал и занял итоговое пятое место. В эстафете 4×100 комплексным плаванием в составе команды Бразилии стал шестым.

На национальном чемпионате в 2019 году он выиграл на дистанциях 400 метров, 800 метров и 1500 метров вольным стилем.

На чемпионате мира 2019 года в корейском Кванджу завоевал бронзовую медаль на дистанции 50 метров брассом, уступив победителю британцу Адаму Пити 0,63 секунды.

Примечания

Ссылки 
 Жуан Гомес Жуниор Профиль на сайте FINA
 Жуан Гомес Жуниор  Олимпийская статистика

Пловцы Бразилии
Пловцы на летних Олимпийских играх 2016 года